Smicropus är ett släkte av fjärilar. Smicropus ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Smicropus